

Codici 
 BS – codice vettore IATA di British International Helicopters
 BS – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Bahamas
 bs – codice ISO 639 alpha-2 della lingua bosniaca
 BS – codice ISO 3166-2:CH del Canton Basilea Città (Svizzera)
 BS – codice ISO 3166-2:GW di Bissau (Guinea-Bissau)
 BS – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Brescia (Italia)
 BS – codice postale di Bristol, Inghilterra (Regno Unito)

Economia 
 Bs – abbreviazione per il Bolívar venezuelano
 B.S. – abbreviazione di Bikram Sambat

Informatica 
 .bs – dominio di primo livello delle Bahamas

Sigle 
 BS – Bachelor of Science
 BS o B&S – Briggs & Stratton
 BS – British Standard
 BS – Bubble sort

Televisione 
 B.S. – film per la televisione del 2002 diretto da Gary Halvorson

Trasporti 
 BS – targa automobilistica di Banská Štiavnica (Slovacchia)
 BS – targa automobilistica di Braunschweig (Germania)
 BS – targa automobilistica di Brescia (Italia)
 BS – targa automobilistica di Suwałki (Polonia)

Altro 
 BS – sigla dell'Ordine basiliano del Santissimo Salvatore dei melchiti